Pill steht für:

 Pill, eine Gemeinde im Bezirk Schwaz in Tirol
 Pill (Gemeinde Sölden), ein Weiler in der Ortschaft Gurgl, Bezirk Imst
 eine Fraktion der Südtiroler Gemeinde Moos in Passeier

Pill ist der Familienname folgender Personen:

 Alison Pill (* 1985), kanadische Schauspielerin
 Thomas Pill (* 1980), deutscher Filmregisseur, Filmeditor und Schauspieler

Siehe auch:
 PIL